Phostria odontosticta is een vlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1898 door Hampson. De benaming Omiodes odontosticta wordt als synoniem gehanteerd.

Hij komt voor in Noordwest-Australië en het Northern Territory, evenals van het eiland Thursday in de Straat van Torres tot zuidelijk Queensland. Hij komt ook voor op Nieuw-Guinea.

odontosticta